Eustachius is de Latijnse vorm van de Griekse naam Eusthátios en het betekent overvloedig of vruchtbaar. Oude Latijnse vorm is Fecundus. De verkleiningsvorm in het Nederlands is Eustaas. 

 Eustachius van Rome
 Eustachius van Luxeuil
 Sint Eustatius
 Eustachius van Lieshout
 Eustaas I van Boulogne
 Eustaas II van Boulogne
 Eustaas III van Boulogne
 Eustaas III van Croÿ
 Eustacius Leodiensis
 Eustatius I Grenier
 Bartholomeus Eustachius, de naamgever van de Buis van Eustachius